McClusky ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 McClusky (Illinois)
 McClusky (North Dakota)
 McClusky Township (Sheridan County, North Dakota)

McClusky ist der Familienname folgender Personen:

 C. Wade McClusky (1902–1976), US-amerikanischer Konteradmiral 
 John V. McClusky, US-amerikanischer Amateurastronom
 Thorp McClusky (1906–1975), US-amerikanischer Science-Fiction- und Horror-Schriftsteller

Siehe auch:
 McCluskey